Fromberg (Nederland), plaats en heuvel in Nederlands Limburg
 Fromberg (Montana), plaats in Montana, Verenigde Staten